Дискография немецкой трэш-метал-группы Kreator.

Демо

Студийные альбомы

Миньоны 
 Flag Of Hate (1986)
 Out Of the Dark...Into The Light (1988)
 Violence Unleashed (2016)

Сборники 
 Scenarios of Violence (1996)
 Voices of Transgression — A 90’s Retrospective (1999)
 Past Life Trauma (1985—1992) Best of/Compilation (2000)

Синглы 
 Behind the Mirror (1987)
 Betrayer (1989)
 Renewal (1992)
 Isolation (1995)
 Lost (1995)
 Leave This World Behind (1997)
 Endorama (1999)
 Chosen Few (1999)
 Impossible Brutality (2006)
 Phantom Antichrist (2012)
 Civilization Collapse (2012)
 Gods Of Violence (2016)
 Satan Is Real (2016)
 666 - World Divided (2020)

Видеоклипы 
 Toxic Trace (1987)
 Betrayer (1989)
 People of The Lie (1990)
 Coma of Souls (1990)
 Terror Zone (1990)
 World Beyond (1990)
 Twisted Urges (1990)
 When the Sun Burns Red (1990)
 Renewal (1992)
 Lost (1995)
 Isolation (1995)
 Leave This World Behind (1997), Phobia (Live 1997)
 Endorama (1999)
 Chosen Few (1999)
 Violent Revolution (2001)
 Impossible Brutality (2005)
 Dystopia (2005)
 Enemy of God (2006)
 Hordes of Chaos (2009)
 Destroy What Destroys You (2010)
 War Curse" (live) (2011)
 Phantom Antichrist (2012)
 Civilisation Collapse (2012)
 United In Hate (2013)
 Gods Of Violence (2016)
 Satan Is Real (2016)
 Fallen Brother (2017)
 Totalitarian Terror (2017)
 Hail To the Hordes (2017)
 666 - World Divided (2020)

VHS 
 Live in East Berlin (1990)
 Hallucinative Comas (1991)

DVD

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Kreator
Kreator